Rudník può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
 Rudník, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové

Slovacchia 
 Rudník, comune del distretto di Košice-okolie, nella regione di Košice
 Rudník, comune del distretto di Myjava, nella regione di Trenčín